Niemcy:
 Labach – rzeka, dopływ Ruwer

Zobacz też:
 Knopp-Labach